Nobody Knows the Trouble I've Seen je tradicionalna črnska duhovna pesem. Pesem je dobro znana in je bila izvajana že v številnih priredbah, med bolj znanimi je priredba Louisa Armstronga.

Besedilo
Nobody knows de trouble I've seen
Nobody knows but Jesus
Nobody knows de trouble I've seen
Glory Hallelujah!

Sometimes I'm up, sometimes I'm down
Oh, yes, Lord
Sometimes I'm almost to de groun'
Oh, yes, Lord

Although you see me goin' 'long so
Oh, yes, Lord
I have my trials here below
Oh, yes, Lord 

If you get there before I do
Oh, yes, Lord
Tell all-a my friends I'm coming too
Oh, yes, Lord

Zunanje povezave 
 Louis Armstrong playing the song (1962)

Louis Armstrong
Črnska duhovna glasba